A segurança corporativa é um ramo da segurança que cuida dos interesses ligados à empresas públicas ou privadas, no que tange à proteção de seus recursos humanos e materiais.

A gestão da segurança deve estar em consonância com a missão e valores da empresa e deve respeitar os limites éticos e legais impostos nas regiões em que atuam.

Atividades 

Normalmente essa função é exercida por um Gestor de Segurança, mas podemos encontrar outros departamentos que fazem a gestão deste segmento corporativo.

As principais atividades performadas pelo gestor de segurança de uma instituição são:
 Segurança patrimonial (sedes e mercadorias/serviços)
 Segurança pessoal (funcionários e usuários)
 Segurança da informação (lógica e física)

Limites  
É necessário, no entanto, a definição muito clara dos limites entre segurança privada e pública. Os processos de segurança em corporações devem privilegiar a prevenção. 

Além disso, estes processos devem permitir o desenvolvimento da empresa em seus mercados e antever as possíveis ameaças que possam causar danos ou prejuízos à instituição.

Associações 
Atualmente no Brasil, existem algumas instituições que congregam estas atividades profissionais.

 ABSEG 
 ABSO 
 ASIS
 ABGS 
 CEAS
 BGS

Segurança